Cet article dresse la liste des peintures de Mohammed Khadda.

Liste non exhaustive des peintures (huile sur toile) 

 1954
 Saisons II, , ancienne collection Abdallah Benanteur ; Contemporary Art Platform, Koweït 
 Haleine du Sahara; Aube; c. 1954

 1958
 Méridien 0, 
 Sans titre, 
 Sans titre, 

 1959
 Dahra, 
 Filet, 
 Le Filet, , ancienne collection Geneviève Rodis-Lewis
 La Manifestation, , ancienne collection Geneviève Rodis-Lewis
 Terre IV, 
 Totem, , Musée national des beaux-arts d'Alger
 Frontière 

 1960
 Bateaux, 
 Hommage à Maurice Audin, , Musée national des beaux-arts d'Alger
 Kabylie, , Institut du monde arabe, Paris 
 Sans titre, 
 Jeu d'échecs, 
 Manifestation, vers 1960-1965, ; ancienne collection Hermine Chastanet
 Ciel et champs; Territoire, Signes
 Montagnes vivantes; Sahara envahissant; Légende usée; Mémoire; Saison; Point du jour; Mélopée; c. 1960

 1961
 Dahra II, , Musée national des beaux-arts d'Alger 
 Trame pour une légende, 
 Bivouac, , Musée national des beaux-arts d'Alger 

 1963
 Chardons, 
 Moissons, 
 Moissons, , ancienne collection Abderrahmane Kaki 
 Afrique avant 1, , ancienne collection Mustapha Kaïd ; Paris, Institut du monde arabe (Donation Claude & France Lemand)

 1964
 Alphabet libre, , Musée national des beaux-arts d'Alger 
 Atlas, 
 Gestes, , ancienne collection Geneviève Rodis-Lewis
 Le Camp, 

 1965
 Printemps dans la vallée, , Ministère du Tourisme, Alger
 Silex éclaté,  
 Terres vives, 

 1966
 Chuchotement, 
 Pierres et ronces,  
 Simoun 

 1967
 Automne, , Société nationale de sidérurgie, El Hadjar 
 Corail, 
 Mécanisme d'une vague,  
 Soleil d'août, , Ambassade d'Algérie à Bonn 
 Souche, , Ministère du Tourisme, Alger
 Sans titre, 

 1968
 Capricorne, 
 Chant des Hauts-Plateaux, , Compagnie Nationale Algérienne de Navigation, paquebot El Djazaïr
 Haleine des steppes, , Ambassade d'Algérie à Lima
 L'Appel et l'écho, , Ambassade d'Algérie à Varsovie
 L'étudiant, , Musée national des beaux-arts d'Alger
 Torture ou Martyre,  
 Méridien 0, 
 Mouvement du Guebli, , Armée Nationale Populaire, Blida
 Oued Rmel I, 
 Terre VI, 

 1969
 Annonce du printemps, , Armée nationale populaire, Blida 
 Comme un bateau épousant la mer, 
 Germination,  
 La grande menace, , Siège du F.L.N., Alger
 Matinale pour N.,  
 Oliviers-nerfs,  
 Portée de ceps,  
 Procession , Consulat général d'Algérie à Paris 
 Ravines , Société nationale de sidérurgie, El Hadjar
 Singulier 
 Talisman rouge pour exorciser les phantoms,  
 Vent sur la plaine, , Ambassade d'Algérie à Madrid

 1970
 Anatomie d'un olivier, 
 Carcasse, offert par l'Algérie à Fidel Castro
 Esquisse d'un olivier, 
 Frontière, , offert par l'Algérie à Fidel Castro
 Icare triomphant, 
 J'ai pour totem la paix, , Musée national des beaux-arts d'Alger 
 Le Lierre et l'olivier, 
 Les Taudis ne se ravalent pas, 
 Métamorphoses de l'olivier, , Ministère des Affaires étrangères, Alger
 Olivier blanc,  
 Oliviers foudroyés,  
 Quartier périphérique, 
 Sable, silence, soleil, 
 Trame pour un conte d'enfants, , A.P.C. d'Alger
 Rythmes africains, 
 Ravines,  
 Parc sur les ruines d'une prison, c. 1970
 Éclaircie, c. 1970
 Crépuscule, c. 1970

 1971
 B 26 contre le printemps, 
 Gesticulation, 
 Les Sables n'ont pas de mémoire, 
 Repères pour une plaine, , Société Nationale de Sidérurgie, Alger 
 Sève aboutie, , Ambassade d'Algérie à Paris 

 1972
 Couple végétal, 
 Oliviers gisants, , Consulat général d'Algérie à Paris
 Roches assiégées, 
 Toujours la terre s'offre aux semailles, 
 Vol de signes, 
 Confluent, ancienne collection Hédi Nouira, Tunis
 Ronces rouges et roses

 1973
 Au terme de la moisson,  
 Blue note, 
 Chaleur éclairante  
 Chemins contrariés, , Ambassade d'Algérie à La Havane
 Damas, fines lames, , Ministère du Tourisme, Alger
 Diwan pour El Wassiti,  
 Écho, 
 Geste clair, , Société nationale de Sidérurgie, El Hadjar
 Je te dédicace la mer, 
 Les Oliviers, la Méditerranée, , Ambassade d'Algérie à Moscou
 Lettre d'Afrique,  
 Lyres croisées, , Société nationale de Sidérurgie, Alger
 Mur d'enfants, 
 Olivier-sirène, 
 Rumeurs du port, 
 Signe-envol ou Signe clair , Société nationale de Sidérurgie, Alger
 Signe moissons, 
 Signe sécheresse, 
 Tendre, féconde comme l'humus des plaines,  
 Vent du Sud, , Représentation algérienne à Genève
 Rythmes africains,  

 1974
 Anatomie d'un olivier II,  
 Brise sur l'estuaire 
 Ronces rouges II,  (modification de Odalisque, 1968)
 Ville frontière menacée,  

 1975
 Agression Tel Ez Zaatar, 
 Automne, , Ministère des Affaires étrangères, Alger
 Buisson, , Ministère des Affaires étrangères, Alger
 Fragment d'olivier, , Ministère de Affaires étrangères, Alger
 Souche,  

 1976
 Bijou, 
 Le Dit du scribe,  
 Olivier-aube ou Olivier vert olive,  
 Olivier et ronces,  
 Reflets et ronces,  

 1977
 Carrefour,  
 Écriture, 
 Ils tissent des barbelés, , Barjeel Art Foundation, Sharjah, Émirats arabes unis
 Lettres de Koufa I,  
 Lettre du bord de l'eau, 

 1978
 Automne, 
 Esquisse pour le Guergour,  

 1979
 Calcaire exhumé ou Guergour,  
 Lettres de Koufa II, 
 Ronces, 
 Village suspendu,  
 Banderole pour le Chili ou Révolution, ,  Paris, Institut du monde arabe (Donation Claude & France Lemand)

 1980
 Écrire la ville, 
 La Lettre et le chant,  
 Mémoire-clairière,  
 Nœud couleur d'automne, 
 Olivier calciné, 
 Oued Rmel II, , ancienne collection Claude & France Lemand
 Plaine dévastée,  
 Rythmes africains II, 
 Sur l'olivier ou Olivier-aube,  
 Signes sur sable, 

 1981
 Collier de signes, , Ambassade du Danemark à Alger
 Plage, 
 Repères,  
 Rives du Jourdain, Ministère de l'Intérieur, Alger 
 Signe bleu,  
 Tatouage,  

 1982
 À la brisure des roches,  
 Banderoles pour Beyrouth,  
 Comme un bateau épousant la mer II,  
 Les qasbahs ne s'assiègent pas, 1962-1982, , Musée national des beaux-arts d'Alger 
 Oued Chlef,  
 Solstice d'été, 
 Taillis, 

 1983
 Calme midi,  
 Cascade,  
 Été africain, , Ministère de l'Intérieur, Alger
 Saisons fiancées,  
 Mur d'enfants, 
 Signes obliques, 

 1984
 L'Appel et l'écho II,  
 Olivier écorché, 
 Sans titre, 

 1985
 Bruissements du sol, 
 Calligraphie des algues,  
 Femme et cactus,  

 1986
 Conte d'Orient, 
 Écrits au jour, 
 Été flamboyant,  
 Psalmodie pour un olivier, , Paris, Institut du monde arabe (Donation Claude & France Lemand)
 Olivier écorché,  

 1987
 Acanthes en sud, , Siège de l'OUA
 Allée des citronniers,  
 Aux sources du sel,  
 Icare,  
 Litanie de pierres ou Palabre des pierres,  
 Pièges,  
 Roches et ronces I ou Ronces et roches,  
 Roches et ronces II, , Dalloul Art Foundation, Beyrouth
 Pierres suspendues,  
 Sables,  

 1988
 Aloès, 
 Village suspendu,  
 Réminiscence, , Dalloul Art Foundation, Beyrouth
 Rendez-vous des pêcheurs,  
 Ligne de démarcation,  

 1989
 A l'entour des pierres ou Dialogues de pierres, 
 Campement,  
 Chapelet de pierres,  
 Carrefour, , Dalloul Art Foundation, Beyrouth
 Delta, 
 Faille fertile,  
 Feu ami,  
 Palimpseste, , Dalloul Art Foundation, Beyrouth 
 Remparts de Koufa, , Dalloul Art Foundation, Beyrouth 
 Sahel sous le vent, , Paris, Institut du monde arabe (Donation Claude & France Lemand) 
 Dialogue des pierres, 
 Simoun exhibant la légende, 

 1990
 Arbre et bête équarris, 
 Au cadran des saisons, 
 Brumes du nord, 
 Clairière aux vanneaux, 
 Dérive des pierres, triptyque,  x 3
 Eaux mêlées, 
 Enjamber la faille, 
 Passage du gué, 
 Icare et Dédale,  
 Falaises, acrylique
 Maghreb déployé, 1965-1990,  (modification de Oppression, c. 1965)
 Sous-bois, 
 Signes obliques, ,}
 Traces du sel, 
 Sans titre ou Symphonie inachevée I, toile inachevée,  
 Sans titre ou Symphonie inachevée II, toile inachevée,  
 Sans titre ou Symphonie inachevée II, toile inachevée,

Notes et références

Bibliographie 

 : source utilisée pour la rédaction de cet article

Monographie 
 Michel-Georges Bernard, Khadda, Alger, ENAG Éditions, 2002,  . .

Catalogues 
 Khadda (textes de M. I. Abdoun, Malek Alloula, Naget Belkaïd, Michel-Georges Bernard, Rachid Boudjedra, Anna Gréki, Bachir Hadj Ali et Jean Sénac), Musée national des beaux-arts d'Alger, 1983. 
 Khadda, (texte de Michel-Georges Bernard), Centre culturel algérien, Paris, 1992.
 Khadda, Collection du Musée National des Beaux-Arts (textes de Malika Bouabdallah), 1992. 
 Khadda, 1930-1991 (introduction de B. Epin, textes de M.-G. Bernard, M. Dib et P. Siblot, témoignages de P. Balta, D. Brahimi, R. Fayolle, M. Gadant, F. Madray-Lesigne, F. Liassine, C. et M. Touili, G. Rodis-Lewis), Château de Saint-Ouen, Forum culturel du Blanc-Mesnil, 1994. 
 Khadda, Paris, Institut du monde arabe, 1996 (). 
 Mohammed Khadda, 1991-2001 (préface de D. Mahammed-Orfali, texte de M.-G. Bernard), Alger, Musée National des Beaux-Arts, 2001. 
 Khadda, dix ans après (préfaces de Naget Belkaïd-Khadda et Michel-Georges Bernard), Paris, Centre Culturel Algérien, 2001.  
 Khadda (texte de Michel-Georges Bernard), Paris, UNESCO, 2003.  
 Mohammed Khadda, Florilège (textes de Khalida Toumi, Dalila Orfali-Mahammed, Naget Khadda et nombreux extraits), Alger, Musée national des beaux-arts d'Alger, 2006 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Mohammed Khadda
 Liste des gravures de Mohammed Khadda
 Liste des œuvres sur papier de Mohammed Khadda

Khadda